Ruf der Tiefe ist ein Abenteuerroman von Katja Brandis und Hans-Peter Ziemek. Er erschien im Jahre 2011 im Beltz & Gelberg Verlag. Diese Geschichte gehört zum Romanzyklus der Woodwalkers. Das Buch spielt ca. 3 Jahre vor den Ereignissen der Seawalkers.

Klappentext 
Leon lebt am geheimnisvollsten Ort der Erde: in der Tiefsee. Er gehört zu einer Elite junger Flüssigkeitstaucher, die sich auch in 1000 Meter Tiefe frei bewegen können. Zusammen mit Lucy, einem intelligenten Krakenweibchen, durchstreift Leon den Pazifischen Ozean auf der Suche nach Rohstoffen. Doch dann scheint das Meer verrücktzuspielen: Am Grund breiten sich „Todeszonen“ aus, massenhaft ergreifen die Wesen der Tiefe die Flucht, an Land bricht Panik aus. Bei einem verbotenen Tauchgang entdecken Leon und Lucy ein fatales Experiment – und haben plötzlich einen mächtigen Konzern zum Feind. Ausgerechnet Carima, eine junge Touristin von „oben“, erweist sich als Leons einzige Verbündete …

Personen 

Leon Redway ist ein 19-jähriger, großer, drahtiger Junge mit blasser Haut. Er hat ein klares, scharf geschnittenes Gesicht und kurze dunkle Haare sowie grüne Augen. In zweiter Gestalt ist er ein Schnabelwal.
Von Beruf war er Flüssigkeitstaucher auf der Tiefseestation Benthos II. Dort lernte er Lucy kennen.

Lucy ist ein Seawalker, ihre zweite Gestalt ist ein Krake. Sie ist ca. zwei Meter groß und kann sich wie ihre Artgenossen der Umgebung anpassen, meist hat sie jedoch eine rotbraune Färbung. Um einen ihrer vielen Arme trägt sie ab Seawalkers ein türkisfarbenes Armband. Ihr bester Freund ist Leon.

Rezensionen
„Dem Sog der Geschichte konnte ich mich nicht entziehen. Nach drei Seiten war ich abgetaucht, nach dreißig Seiten rettungslos versunken…“ Isabel Abedi

Ausgaben 
 Ruf der Tiefe. 2012, ISBN 978-3-407-74336-7

Weblinks 
 Autorenseite Katja Brandis

Einzelnachweise

Literarisches Werk
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Romanzyklus
Jugendliteratur